

Вілейка () — місто, Мінська область, Вілейський район
 Вілейка () — залізнична станція Мінського відділення Білоруської залізниці